A Luton Town FC egy angol labdarúgócsapat, amely jelenleg az ötödosztályban, vagyis a Conference Nationalben szerepel.

A klub 1885-ben jött létre két klub egyesülésével. Dél-Anglia első profi csapataként 1897-ben csatlakozott a The Football League-hez. Miután innen kiesett, 1920-ig a Southern Football League elnevezésű bajnokságban játszott. 2009-ben, 89 év folyamatos Football League-tagság után esett ki a Football Conference legmagasabb osztályába, a Conference Nationalbe.

Ebben a cikkben a Luton egyes csapatok ellen részletes eredményei szerepelnek.

Jelmagyarázat

Ha az ellenfél nevet változtatott, akkor a jelenlegi nevével szerepel a listában.
Az "Első" oszlopban az szerepel, hogy a két klub mikor találkozott először egymással.
Az "Utolsó" oszlopban az szerepel, hogy a két klub mikor találkozott utoljára egymással.
A padlizsán hátterű klubok a Luton jelenlegi bajnoki ellenfelei.
A kék háttérrel jelzett klubok már megszűntek.
M = Mérkőzés; Gy = Győzelem; D = Döntetlen; V = Vereség; Gy% = A győzelmek aránya az összes mérkőzés közül.

A lista

Források

Luton Town
Labdarúgással kapcsolatos listák